Comanche — несколько моделей монопланов, производившихся компанией «Piper Aircraft».

Наиболее известны: Piper PA-24 Comanche — одномоторный моноплан
 Piper PA-30 Twin Comanche — двухмоторный моноплан